Flacey (Côte-d'Or)
 Flacey (Eure-et-Loir)
ook:
Flacey-en-Bresse, Saône-et-Loire